Chouf peut désigner :

Toponyme 

 Chouf, est une région naturelle au sud-est de Beyrouth au Liban.

Titres 

 Chouf, un film français réalisé par Karim Dridi, sorti le .